Desvaux ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Émile Desvaux (1830–1854), französischer Arzt und Botaniker
 Jean-Jacques Desvaux de Saint-Maurice (1775–1815), französischer General der Artillerie
 Lucien Desvaux, französischer Autorennfahrer
 Nicaise Auguste Desvaux (1784–1856), Professor für Botanik in Bellevue bei Angers
 Sabine Desvaux de Marigny (* 2001), mauritische Handball- und Fußballspielerin
 Thomas Desvaux (* 1970), mauritischer Radrennfahrer